Родничковское сельское поселение — муниципальное образование в России:

Волгоградская область
 Родничковское сельское поселение — входит в Нехаевский район

Саратовская область
 Родничковское сельское поселение — неофициальное название Родничковского муниципального образования, входящего в Балашовский район